Laurent Dubreuil peut désigner :
 Laurent Dubreuil, un critique littéraire français ;
 Laurent Dubreuil, un patineur de vitesse québécois.